Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

279e régiment d'infanterie
279e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires